Schichtdicke steht für:
 Schichtdicke (Geologie), die Mächtigkeit einer Gesteins- oder Sedimentschicht
 Schichtdicke (Meteorologie), die Mächtigkeit einer bestimmten Temperatur-, Wolken- oder Luftdruckschicht
 Schichtdicke (Beschichten), die Dicke einer Beschichtung oder eines Farbanstrichs
 Schichtdicke (Bauwesen), die Dicke einer einzelnen Schicht bei mehrschaligem Wand- oder sonstigem Konstruktionsaufbau
 Kritische Schichtdicke, bei mehrzelligen Lebewesen die Tiefe innerhalb eines Zellhaufens, ab der die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen problematisch wird

Siehe auch:
 Wanddicke
 Dünne Schichten